Val 2000 kan syfta på:

Presidentvalet i Finland 2000
Presidentvalet i Ghana 2000
Parlamentsvalet i Spanien 2000
Presidentvalet i USA 2000